Swigg était une station de radio régionale spécialisée dans le hip-hop et le RnB, consacrée au rap français. Elle était implantée à Paris et diffusait ses programmes en modulation de fréquence à Paris et en Île-de-France ainsi qu'à Toulouse. Elle était lancée le .

Historique 
Le , lors d'un concert privé exceptionnel, Ado FM changeait de nom et devenait Swigg. Selon Jean-Éric Valli, président du Groupe 1981, ce nouveau nom symbolisait « son retour aux fondamentaux des cultures urbaines » afin de « devenir la radio hip-hop et RnB de référence pour les 15-25 ans ».

En , Swigg est mise en demeure par le CSA du fait du non-respect, entre  et , des taux de diffusion de chanson d'expression française.

Le , Swigg redevient Ado FM, cela symbolise « son retour à l'ancienne ».

Identité de la station

Logos

Slogans 
 De 29 juin 2017 à août 2018  : « Hip-Hop R'n'B Radio »
 De  à  : « La Famille Hip-Hop »
 De  à  : « La radio 100% rap français »
 De  à  : « Classic Rap Radio »

Voix-off 
 2017-2018 : Jean-Michel Vaubien
 2018-2019 : Julia Ferrari
 2019-2022 : David Kruger

Équipes 
Au cours de son histoire, la station de radio a employé les animateurs ou journalistes suivants :

 Kévin Razy (2020-2022)

Programmation 
Le , Swigg adoptait une programmation rafraîchie. La nouvelle grille inclut des mixes de DJ sur plusieurs créneaux de la journée, avec l'arrivée du DJ résident Mystykal Kut, qui sera rejoint en  par DJ LBR et DJ Eanov.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Black Box (radio)

Liens externes 
 Groupe 1981

Entreprise des médias ayant son siège en France
Entreprise des médias disparue
Entreprise française disparue
Radio à Monaco
Radio en Île-de-France
Radio en Haute-Garonne
Radio dans le Rhône
Radio dans les Bouches-du-Rhône
Radio dans le département du Nord
Radio dans le Pas-de-Calais
Radio à Paris
Radio à Toulouse
Radio à Marseille - Aix-en-Provence
Radio à Lyon 
Station de radio disparue en France
Station de radio disparue en 2022
Station de radio à Paris
13e arrondissement de Paris
Station de radio en français
Station de radio pour la jeunesse
Station de radio diffusant du hip hop
Station de radio diffusant du RnB
Station de radio fondée en 2017
Station de radio sanctionnée
Les Indés Radios
SIRTI